Výraz shalom, nebo Shalom ( שלום) může mít více významů. Jde o hebrejské slovo s významem mír, klid, pokoj apod., používané jako pozdrav šalom. Vyskytuje se jako mužské jméno, a to i v dalších podobách, např. Šolem (Sholem), Šolom (Sholom) ad., zřídka také jako ženské jméno, případně jako příjmení.

Lidé

Jako příjmení 
 Silvan Šalom (* 1958), izraelský politik
 Judy Shalom Nir-Mozesová (* 1958), izraelská moderátorka, manželka Silvana Šaloma
 Stephen Shalom, americký profesor

Jako osobní jméno 
 Sholem Aleichem (1859–1916), jidiš spisovatel
 Šalom Aš / Sholem Asch (1880–1957), jidiš spisovatel
 Shalom Auslander (* 1970), americký spisovatel
 Shalom Carmy (* 1948), americký rabín a učenec
 Joseph Shalom Eliashiv (1910–2012), izraelský rabín a posek
 Shalom Hanoch (* 1946), izraelský rockový hudebník
 Shalom Harlowová (* 1973), kanadská modelka a herečka
 Shalom Kohen - vícero osob
 Shalom Kohen (1926–1993), izraelský politik
 Shalom Kohen (* 1955), izraelský diplomat
 Shalom haKohen (1771–1845), židovský básník
 Shalom Levin (1916-1995), izraelský politik
 Shalom Luani (* 1994), americký fotbalista
 Sholom Schwadron (1912–1997), izraelský rabín známý jako "Maggid Jeruzalémský"
 Shalom Simchon (* 1956), izraelský politik
 Šolom Mordechaj Švadron (1835–1911), ukrajinský rabín a posek známý jako Maharšam
 Sholom Schwartzbard (1886–1938), besarabský básník, vrah Symona Petliury
 Shalom Shachna (zemř. 1558), rabín a talmudista
 Shalom-Avraham Shaki (1906-1990), izraelský politik
 Shalom Zysman (1914-1967), izraelský politický aktivista a politik

Média 
 Shalom, film režiséra Yakyho Yoshy z roku 1973
 Shalom (televizní kanál), indický televizní kanál s duchovní tematikou
 Shalom TV (Jewish Broadcasting Service), židovský televizní kanál
 Şalom, židovský týdeník v tureckém Istanbulu
 Shalom, 4. řada seriálu Námořní vyšetřovací služba (NCIS)
 Shalom (album), album skupiny The Rabbis' Sons
 Shalom (hudební skupina), česká synthpopová skupina
 Shalom album české skupiny Shalom

Organizace 
 Brit Tzedek v'Shalom
 Brit šalom (politická organizace)
 Gush Shalom
 Chevel Šalom
 Neve Šalom
 Shalom Sesame
 Synagoga Neve Shalom v tureckém Istanbulu
 Shalom Park v Charlotte, Severní Karolína a Denveru, Colorado
 Věž Shalom Meira v Tel Avivu
 Shalom International School v Port Harcourt, Rivers State
 Valley Beth Shalom v Encino, Kalifornie

Ostatní 
 Shalom, zaoceánská loď izraelské společnosti Zim Lines v letech 1964–1967
 SHALOM (satelit), společná izraelsko-italská satelitní mise

Související články 
 Šalom (rozcestník)
 Beth Shalom
 Salam alejkum
 Šolem / Sholem / Scholem
 Shalom aleichem
 Salome

Hebrejská slova a fráze